Le Petit Chaperon rouge peut désigner :

Conte 
 Le Petit Chaperon rouge, le conte de Perrault

Œuvres dérivées

Cinéma 
 1901 : Le Petit Chaperon rouge de Georges Méliès ; 
 1918 : Le Petit Chaperon rouge (Little Red Riding Hood) de Otis Thayer
 1922 : Le Petit Chaperon rouge (Little Red Riding Hood) de Walt Disney ;
 1930 : Le Petit Chaperon rouge d'Alberto Cavalcanti ;
 1931 : Le Petit Chaperon rouge (Dizzy Red Riding Hood) de Dave Fleischer ;
 1943 : Le Petit Chaperon rouge (Red Hot Riding Hood) de Tex Avery ; 
 1962 : Le Petit Chaperon rouge (Rotkäppchen) de 
 1989 : Le Petit Chaperon rouge (Red Riding Hood) d'Adam Brooks ;
 1995 : Le Petit Chaperon rouge, film d'animation japonais de  Toshiyuki Hiruma ;
 1997 : Le Petit Chaperon rouge (Little Red Riding Hood), court-métrage de David Kaplan.

Voir aussi 
 Adaptation du Petit Chaperon rouge